Будайка — топоним:

 Будайка (приток Изеса) — река в Новосибирской области.
 Будайка (приток Яузы) — река в Москве.
 Будайка — бывшая деревня под Чебоксарами.